Torpedo, vrsta oružja koje se koristi protiv brodova i podmornica
Torpedo (strip), strip pod istim imenom
Torpedo (ribe), rod riba drhtulja
Torpedo (tvornica), tvornica koja je proizvodila istoimeni motor